Zlaté Hory mohou být:
 Zlaté Hory – české město v okrese Jeseník při hranicích s Polskem
 dřívější označení české obce Kamberk v okrese Benešov
 polský název pro Rychlebské hory (Góry Złote)
 Zlaté hory Altaje – souhrnný název pro tři oblasti Altaje v seznamu světového dědictví UNESCO

Externí odkazy